The Great War steht für:
 eine im Englischen gebräuchliche Bezeichnung für den Ersten Weltkrieg, siehe Erster Weltkrieg
 The Great War, Originaltitel des amerikanischen Films The Great War – Im Kampf vereint von Steven Luke (2019) 
 ein Album der schwedischen Band Sabaton, siehe The Great War (Sabaton-Album)
 The Great War (Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift